A Női 1 méteres műugrás selejtezőit július 17-én, a döntőt 19-én rendezték meg a 2011-es úszó-világbajnokságon.

Eredmények
Zölddel a döntőbe jutottak vannak jelölve

Források
Rajtlista
Selejtező
Döntő

N01